Elitserien 2005/2006 kan syfta på:

Elitserien i bordtennis för herrar 2005/2006
Elitserien i bordtennis för damer 2005/2006
Elitserien i handboll för herrar 2005/2006
Elitserien i handboll för damer 2005/2006
Elitserien i innebandy för herrar 2005/2006
Elitserien i innebandy för damer 2005/2006
Elitserien i ishockey 2005/2006
Elitserien i bandy 2005/2006
Elitserien i volleyboll för herrar 2005/2006
Elitserien i volleyboll för damer 2005/2006